«ПараГраф» — российская компания, разработчик ПО, созданная Степаном Пачиковым и проданная им в 1997 году Silicon Graphics. Название компании расшифровывается как «параллельная графика».

Основные направления деятельности — распознавание текста (OCR) и трёхмерная графика. В частности, компания «Параграф» начала заниматься трёхмерным моделированием ещё до появления VRML и была одним из пионеров этого направления во всём мире. В компании разработали собственный трёхмерный движок D96, от которого с появлением VRML отказались. Подразделение трехмерной графики возглавлял брат Степана — Георгий Пачиков.

Погрузившись в эту тему, Китайник предположил, что редактор «ПараГрафа» тоже должен поддержать VRML. Иначе он просто окажется за бортом истории. Ему стоило немалых усилий убедить Талныкина и Ляпунова если не бросить собственный язык D96, разработанный для 3D, то хотя бы потратить какие-то усилия на VRML. В последний момент со­здатели Virtual Home Space Builder все же сдались — они включили в программу возможность экспорта созданной модели в VRML.

Основатели и ключевые сотрудники 
Основатели и совладельцы компании:
 Степан Пачиков
 Антон Чижов (автор комплекса многоязычной поддержки «BetaPlus», президент СП «Параграф»)
 Георгий Пачиков
 Андрей Скалдин
 Шеля Губерман (автор оригинальной идеи системы OCR)
 Илья Лосев (разработка OCR)

Кроме того, совладельцами компании были:
 чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
 Эстер Дайсон
 Абел Аганбегян
Валерий Леонидович Макаров, директор ЦЭМИ

Известные сотрудники:
 Ольга Дергунова (в дальнейшем в течение длительного времени была главой российского Майкрософта)
 Алексей Пажитнов (автор «Тетриса»)
 Евгений Веселов (автор «Лексикона»)

История компании 
 1988 — фактическое начало работы компании в виде подразделения кооператива «Контур», затем самостоятельного кооператива «МикроКонтур»
 1989 — создание СП «Параграф»
 1990 — участвует в выставках Comdex и CeBIT, первый участник от СССР
 1991 — подписан контракт с Apple
 1992 — открыт офис в США
 1996 — отделяется компания ПараСкрипт
 1997 — куплена компанией «Silicon Graphics»
1998 — московское подразделение "Параграф" переименовывается в "ParallelGraphics"
1998 — на базе соответствующего отдела компании «Параграф» создаётся компания «ПараТайп»
 1999 — ParallelGraphics выходит из «Silicon Graphics» и становится самостоятельной компанией.

Ключевые проекты 
 Система распознавания рукописного текста для компьютера Apple Newton (решения от компании ParaScript, наследника «Параграфа», применяются для сортировки почты в Европе и США)
 3D-модели для компании «Дисней»
 Виртуальная машина времени «Alter Ego» — 3D-музей прошлого. Лучший проект 1995 года по версии Financial Times
 People Space — 3D виртуальные миры для компании Mitsubishi (предтеча Second Life)
Disney's Daily Blast (Internet Family Fun Kit)

Более поздние проекты основателей Параграфа 

 ParallelGraphics — проект Георгия Пачикова  (при участии Антона Чижова), заказчиками были Boeing, Airbus , Европейское космическое агентство, МКС, Rolls Royce , Камаз . Фактически — это наследник оригинального «Параграфа». Именно сюда из Silicon Graphics перешла группа 3D-разработчиков, работавшая в «Параграфе».
 Evernote — проект Степана Пачикова
 Aprentis — проект Антона Чижова
 «Паратайп»

Книги 
В 2021 году в издательстве "Манн, Иванов и Фербер" вышла книга Максима Котина "Пионеры Кремниевой долины. История первого стартапа из России, покорившего мир." об истории "Параграфа" и его основателе Степане Пачикове.

Примечания

Ссылки